Finalissima 2022 var en fotbollsmatch som spelades 1 juni 2022 mellan Italien och Argentina: de regerande mästarna av Europamästerskapet och Copa América (Sydamerikas kontinentala mästerskap i fotboll). Argentina vann matchen med 3-0.

Matchen

Referenser

Fotbollstävlingar för landslag